Славина — поселення в общині Літія, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Славина — поселення в общині Постойна, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія.